Toto je seznam měst v Dánsku.

Pozn: v dánské abecedě jsou písmena æ, å a ø řazena na konci abecedy.

Související články 
 Administrativní dělení Dánska

Externí odkazy 
 

 
Dánsku
města